Морай — топонимы:
 Морай () — город в Перу примерно в 50 км на северо-восток от Куско, рядом с городом Марас.
 Морай () — община в уезде Шатхай, провинция Контум, Вьетнам.